Glienicke/Nordbahn – comune tedesco
 Glienicke – frazione del comune tedesco di Rietz-Neuendorf
 Groß Glienicke (lett. "Glienicke grande") – quartiere della città tedesca di Potsdam
 Klein Glienicke (lett. "Glienicke piccola") – quartiere della città tedesca di Potsdam
 Gühlen-Glienicke – frazione della città tedesca di Neuruppin nel Brandeburgo
 Altglienicke (lett. "Glienicke vecchia") – quartiere della città tedesca di Berlino

Pagine correlate 
Glienecke